Шамкир:
 Шамкир — город в Азербайджане, административный центр Шамкирского района.
 «Шамкир» — азербайджанский футбольный клуб из одноимённого города.